Дмитрий Петрович Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018), заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики.

В числе известных актёрских работ Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», телесериал «Бригада» и другие.

Биография 
Родился в Астрахани 9 июля 1978 года в семье актёра астраханского ТЮЗа Петра Дюжева.

В 1995 году окончил «Школу одарённых детей» и поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет (актёрская группа, мастерская Марка Захарова). По окончании института в 1999 году был принят в труппу Московского ТЮЗа.

В кино дебютировал в 2000 году в фильме Александра Атанесяна «24 часа» и в фильме «Изгой» (эпизодическая роль, сортировщик Federal Express в России). Известность актёру принесла роль Космоса в фильме Алексея Сидорова «Бригада» (2002), а признание у кинокритиков — исполнение роли бандита Саймона в «чёрной комедии» Алексея Балабанова «Жмурки»: эта роль была отмечена на ОРКФ «Кинотавр» в Сочи в 2005 году.

С 2006 года является актёром МХТ им. Чехова.

После участия и победы в телешоу «Две звезды» выступает как вокалист и гастролирует со своей партнёршей по проекту Тамарой Гвердцители.

В 2011 году состоялся дебют Дюжева в качестве режиссёра. Окончив Высшие курсы сценаристов и режиссёров, он снял дипломную работу — получасовой фильм «БРАТиЯ», который участвовал в программе «Кинотавра» в конкурсе короткометражных фильмов, а также в Петербургском фестивале студенческого кино «Начало». Позже фильм «БРАТиЯ» получил спецприз жюри на Московском фестивале авторского короткого метра «Арткино» и главный приз на фестивале «Отражение». Также фильм был избран от российских киношкол для участия в международных фестивалях короткого метра в г. Пуатье (Франция) и в г. Котбус (Германия).

В 2012 году состоялась премьера фильма «Мамы», где Дюжев снял новеллу «Моей любимой» с Сергеем Безруковым.

В 2014 году снял новеллу для фильма «Чемпионы». Это история любви и спортивной жизни Антона Сихарулидзе и Елены Бережной.

В 2015 году дебютировал в качестве театрального режиссёра, поставив спектакль «Скамейка» по одноимённой пьесе А. Гельмана с участием актёров: А. Хабарова и В. Ланской.

Общественная позиция 
Поддержал войну России против Украины.

18 марта 2022 года принял участие в прошедшем в Санкт-Петербурге праздничном концерте в честь восьмой годовщины аннексии Крыма Россией.

В мае 2022 года выступил на праздновании Дня республики в ДНР.

Санкции 
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, внесён в санкционный список Украины «за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина».

3 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды.

Семья 
Сестра — Анастасия Петровна Дюжева (23.05.1986 — 03.07.1998) умерла от лейкемии в 12 лет, на её лечение ушли все деньги семьи, но спасти девочку не удалось.

Отец — Пётр Валентинович Дюжев (1954 — 3 апреля 2002) был актёром в астраханском ТЮЗе. Во время перестройки занялся бизнесом, владел кафе и магазином. После смерти дочери пристрастился к спиртному. В 2002 году продал кафе «Богема» своей невестке Саре, а на полученные деньги установил на могиле дочери памятник из белого мрамора, после этого перерезал себе вены.

Мать — Людмила Григорьевна Дюжева (1957 — 25 января 2003) умерла от сердечного приступа cпустя 9 месяцев после гибели своего мужа.

Личная жизнь 

В 2003 году у Дмитрия был роман с балериной Анастасией Меськовой, однако он закончился вскоре после того, как пара стала жить вместе.

С 2003 год по 2005 год актёр встречался с Натальей Швец . Они готовились к свадьбе, но расстались.

Также среди романов числится и роман с Жанной Фриске.

14 февраля 2008 года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы женился на Татьяне (урожд. — Зайцева; род. 1981), свидетелями на свадьбе были Павел Майков и Владимир Вдовиченков, банкет был в ресторане «Метрополь», венчались 20 июля 2008 года. Татьяна Дюжева работает в нефтяной компании.

 Сын: Иван Дмитриевич Дюжев (род. 7 августа 2008 года).
 Сын: Дмитрий Дмитриевич Дюжев (род. 26 января 2015 года).

Награды и звания 
 Заслуженный артист Российской Федерации (21 августа 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики.
 Почётная грамота Московской городской думы (18 марта 2020 года) — за заслуги перед городским сообществом.

Творчество

Театральные работы

МХТ им. Чехова 
 2006 — «Примадонны» Кена Людвига, режиссёр Е. Писарев — Джек
 2009 — «Дворянское гнездо» И. Тургенева, режиссёр М. Брусникина — Лаврецкий
 2004 — «Свободная любовь» по пьесе Герше «Эти свободные бабочки», режиссёр А. Житинкин

Московский губернский театр 
 2013 — «Нашла коса на камень» по пьесе Н. Островского «Бешеные деньги», режиссёр С. Безруков
 2015 — «Скамейка» по пьесе А. Гельмана, режиссёр Д. Дюжев

Мюзикл 
 2005 — «Воины духа», режиссёр В. Кулаев — комбат Марк Евтюхин

Фильмография

Актёрские работы 

 2000 — Изгой — сортировщик Federal Express, в титрах не указан
 2000 — 24 часа — сержант охраны
 2001 — Яды, или Всемирная история отравлений — доктор Эдма Коста
 2001 — Апрель — охранник
 2002 — Ковчег — счастливый случай 2002 — Марш Турецкого-3 — Саша-диджей (эпизод)
  — Бригада — Космос Юрьевич Холмогоров («Кос»), бандит, член «Бригады», друг «Саши Белого»
 2002 — Светские хроники — фотограф Петечка 2004 — Команда — Марк Левин
 2003 — Родина ждёт — Николай Ковчугин по кличке «Годзилла»
 2003 — Стилет — охранник в казино 2004 — Охотники за иконами — мошенник Рубль 2004 — Всадник по имени Смерть — Валентин Кузьмич (Е. Ф. Азеф) 2004 — Самара-городок — хоккеист Никита Хабаров 2004 — Слушатель — Сидячко
 2004 — Русское — Славка
 2004 — Летучая мышь — Альфред
 2005 — Любовь и золото — капитан Королёв
 2005 — Жмурки — «Саймон», бандит
 2005 — Счастливый — Никита Маевский
 2005 — Мечтать не вредно — Андриан
 2006 — Первый Скорый — Траволта 2006 — День Победы — Алексей Привалов в молодости
 2006 — Мне не больно — Олег
 2006 — Ты – это я — Игорь 2006 — Остров — отец Иов
 2006 — Карамболь — Слуцкий
 2007 — Путешествие с домашними животными — Сергей
 2007 — Кука — Рома
 2007 — Исчезновение — Сергей Ветров, бизнесмен
 2007 — Антидурь — Вельмишев
 2008 — Розыгрыш — физрук
 2008 — Тариф новогодний — водитель бензовоза
 2008 — Свой-Чужой — пожарный Матвей Радищев
 2008 — Золотая рыбка — актер из Голливуда
 2009 — Обратная сторона — Бек
 2009 — Рокеры
  — Каникулы строгого режима — Евгений Дмитриевич Кольцов, бывший сотрудник милиции
 2009 — Вербное воскресенье — Артур Никитин, внук члена Политбюро
 2009 — Москва, я люблю тебя! — Вано (новелла «В центре ГУМа у фонтана») 2009 — Гамлет. XXI век — Клавдий
 2010 — Утомлённые солнцем 2: Предстояние — белорус Иван, сокамерник Котова
 2010 — Близкий враг — Олег «Красавчик» 2011 — Утомлённые солнцем 2: Цитадель — белорус Иван, сокамерник Котова
 2011 — Беременный — Сергей Добролюбов
 2011 — Дело было на Кубани — Григорий Лютый
 2012 — Мамы (новелла «Напарник») — Сергей Николаевич, сын Светланы Семёновны
 2012 — Одесса-мама — Андрей Петрович Чебанов, прокурор Одессы
 2012 — Вождь разнокожих — Гоша, похититель
 2013 — Иван сын Амира
 2013 — Курьер из «Рая» — Вадим Горохов
 2013 — Истребители — Илья Бестужев, военный лётчик
 2015 — Истребители. Последний бой — подполковник Бестужев, командир авиаполка
 2015 — Временно недоступен — Антон Плетнёв 2015 — Разборка в Маниле — русский снайпер Виктор 2015 — Рая знает — участковый Владимир Петрович 2016 — Одна за всех — Юрий, муж Ани (8 сезон) 2017 — Огни большой деревни
 2017 — В зоне доступа любви — Андрей 2017 — Хождение по мукам — Мамонт Дальский 2018 — Тобол — Пётр I 2020 — Мёртвые души — Манилов 2022 — Ресторан по понятиям — Кувалда Режиссёрские работы 
 2010 — Братия
 2012 — Мамы (новелла «Моей любимой»)
 2014 — Чемпионы

 Озвучивание 
 2003 — Марш-бросок (Российский фильм о второй чеченской войне) (Роль хулигана Ильи — Александра Прудникова)
 2005 — The Punisher (видеоигра) — Каратель (Фрэнк Кастл)  2008 — Про Федота-стрельца, удалого молодца (анимационный фильм) — генерал 2009 — Монстры против пришельцев (анимационный фильм) — Недостающее Звено 2012 — Печать царя Соломона (анимационный фильм) — озвучка 2012 — Как поймать перо Жар-Птицы (анимационный фильм) — Серый волк, озвучка''

Телевидение 
 Победитель второго сезона шоу «Две звезды» в паре с Тамарой Гвердцители.
 Четырежды участвовал в шоу «Форт Боярд»:
 в 1-м разе в командах: Эрнеста Мацкявичюса, Екатерина Гусева, Владимир Вдовиченков, Павел Майков и Елена Выходцева в 2003 году выигрыш 90 030 руб
 во 2-м разе 2004 г.(в команде Александр Розенбаум, Вера Глаголева, Михаил Шац, Татьяна Лазарева и Жанна Фриске, выигрыш 99 090 руб)
 в 3-м разе команде Максима Покровского: Надежда Михалкова, Дарья Мороз, Дмитрий Губерниев и Михаил Зеленский выигрыш 59 580 руб)
 в последнем 4-м разе команда: Александр Иншаков, Светлана Мастеркова, Жанна Фриске, Андрей Мерзликин и Михаил Зеленский выигрыш 264 060 руб.
 Ведущий документального цикла «Освободители».
 С конца 2006 по 2008 год в паре с Еленой Писаревой был ведущим религиозного ток-шоу «Русский взгляд» на «Третьем канале», занимавшем часть эфирного времени в Москве на телеканале ТВ Центр.
 В 2021 году участвовал в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звёздами».

Клипы

Скандал в аэропорту 
В ноябре 2017 года в российском аэропорту Дюжев вступил в конфликт с пассажирами эконом-класса, которые не пропускали его к стойке регистрации бизнес-класса. Своим негодованием Дюжев поделился в интервью в программе «Нет обид» латвийского телевидения LTV7 и в программе «Судьба человека» телеканала «Россия-1».

Примечания

Ссылки 
 
 Неофициальный сайт, посвященный творчеству Дмитрия Дюжева

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Народные артисты Карачаево-Черкесии
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Телеведущие Первого канала